Misrata () este un oraș în Libia.

Vezi și 

 Listă de orașe din Libia

Orașe din Libia